Jakobsbach ist ein Gewässername:

 Jakobsbach (Frombach), linker Zufluss des Frombachs bei Holzmühle (Markt Falkenberg), Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Jakobsbach (Kleine Dhron), rechter Zufluss der Kleinen Dhron bei Hilscheid, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Jakobsbach (Main), rechter Zufluss des Mains in Randersacker, Landkreis Würzburg, Bayern
 Jakobsbach (Mur), linker Zufluss des Mühlkanals links der Mur in Enzelsdorf (Gemeinde Fernitz-Mellach), Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

 Jakobsklinge, linkes Bachtal zur Nassach vor Nassach, Stadt Uhingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Jakobsbuch
 Jakobsgraben